Але́йский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — город Алейск, в состав района не входящий и расположенный в 120 км от Барнаула.

География 
Расположен в центральной части края, в лесостепной зоне. Рельеф представляет собой слаборазвитую равнину, расчленённую реками и оврагами. На территории района открыты месторождения кирпичной глины. Климат переходный от резко континентального к умеренному. Средняя температура января: −17,6 °C, июля: +20 °C. Годовое количество осадков составляет 440 мм.

На территории района 7 рек (Алей и др.), 7 крупных озёр, в том числе Бахматовское, Среднее и несколько мелких. Почвы: лугово-чернозёмные, обыкновенные чернозёмы, в северной части встречаются солонцеватые и солончаковые. Территория района представляет собой лесостепь с колками, преимущественно берёзовыми, и полезащитными лесополосами из тополя, берёзы, клёна, вяза мелколистного, жёлтой акации. На северо-западе расположен Барнаульский ленточный бор, шириной от 8 до 10 км.

История 
Земли нынешнего Алейского района начали заселяться казачеством, раскольниками, беглыми крестьянами и посадскими людьми из Европейской части России в XVIII веке. Большинство селений возникло на реках и озёрах. Ранее других были основаны села Кашино (1726), Урюпино (1729), Яровская (Больше-Панюшово) (1710), Боровское (1765), Безголосово (1710), Савинка (1747).

В 1913 году, в ходе строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги появился пристанционный посёлок Алейский.

С мая 1918 года по 3 декабря 1919 года на Алейской земле шла Гражданская война. В июне 1920 года была окончательно установлена советская власть.

В 1924 году постановлением заседания Сибревкома от 27 мая 1924 года был образован Алейский район с центром в с. Алейском. В его состав вошли Панюшовская, Осколковская волости, село Кабаково, пос. Ново-Алексеевский Нечунаевской волости, пос. Кондратьевский Барнаульской волости, село Плотава, пос. Васильевский, Ясная поляна, 1-й и 2-й Приятельские Воробьёвский волости Рубцовского уезда.

До 1929 года в районе создавались коммуны и товарищества по совместной обработке земли, затем началась массовая коллективизация. За период с 1929 по 1933 годы было образовано 76 колхозов.

Бурное развитие города Алейска (статус города присвоен в 1939 году) и района происходило в годы освоения целинных земель. На 31000 га расширились посевные площади. За три целинных года земледельцы района продали государству 158000 пудов хлеба.

Население

Административно-муниципальное устройство 
Алейский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 19 административно-территориальных образований — 19 сельсоветов.

Алейский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 19 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

4 декабря 2013 года Александровский, Ветёльский и Совхозный сельсоветы объединены в Совхозный сельсовет с административным центром в посёлке Совхозном, Кабаковский и Кашинский сельсоветы объединены в Кашинский сельсовет с административным центром в селе Кашино.

Населённые пункты 
В Алейском районе 43 населённых пункта:

 Упразднённые населённые пункты
Железнодорожная Казарма 335 км Большепанюшевского сельсовета (в 2010 году).

Экономика 

Сельскохозяйственная специализация района — растениеводство с преимущественным выращиванием зерновых культур, а также молочное и мясное животноводство. Пищевая и перерабатывающая промышленность в районе представлена пивзаводом и подсобными цехами по переработке сельскохозяйственной продукции. Работают два цеха по производству растительного масла, 5 мельниц, 15 пекарен, один крупоцех.

На территории района проходят железная дорога (Туркестино-Сибирская магистраль) и федеральная автомобильная трасса  Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Алейского района Алтайского края
 Алейский район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края